Nabarangpur (district), een district van de Indiase staat Odisha
 Nabarangpur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Nabarangpur